Miedzna peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 Miedzna, une gmina
 Miedzna, un village et chef-lieu de la gmina de même nom